Ratnowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Ratnowsky (1912–1999), Schweizer Bildhauer
 Simon Ratnowsky (1884–1945), russisch-schweizerischer Physiker